Перша ліга Словенії 2013—2014 — 23-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона здобув Марибор.

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Горіца взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Словенії 2013—2014

Позначення:

Результати

Плей-оф 
Плей-оф не проводився тому, що Доб, який переміг у Другій лізі Словенії, відмовився підвищуватись у класі. Відповідно, право перейти у Першу лігу отримав Радомлє, який посів друге місце, а клуб Крка.

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 

2013–2014
Словенія
Словенія
2013 у словенському спорті
2014 у словенському спорті